Seewiese steht für

 Seewiese (Gräfendorf), Gemeindeteil von Gräfendorf im Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Seewiese (Langwedel), Ortsteil von Langwedel (Holstein)
 Seewiese (Altaussee), Weide am Ostufer des Altausseer Sees, Österreich

Siehe auch:

 Rückhaltebecken Seewiese